Australien har skickat tävlande till de flesta av de moderna olympiska spelen. Australien har varit med i samtliga sommarspel, och samtliga vinterspel sedan 1952.

Representation och medverkan 
Den första som representerade Australien i olympiska spelen var Teddy Flack. Han vann guld i 800 meter och 1500 meter vid olympiska sommarspelen 1896 i Aten.

Vid olympiska sommarspelen 1908 och 1912 tävlade Australien tillsammans med Nya Zeeland som Australasien.

Två gånger har Australien stått som värdnation för olympiska spelen, nämligen 1956 i Melbourne och 2000 i Sydney.
Den första medaljen Australien tog i vinterspelen kom 1994, och därefter har landets medaljskörd i vinterspelen ökat successivt.

Framgångsrika idrotter 
Simning är en av Australiens främsta sporter, tack vare sportens popularitet i landet. Dawn Fraser och Ian Thorpe är de två som är mest välkända. Övriga sporter som Australien är framgångsrikt i är landhockey, cykling, rodd, ridsport och skytte. Australien har blivit alltmer framgångsrikt i banlöpning. Betty Cuthbert var den främsta löperskan. Cathy Freeman tog guldmedaljen på 400 meter på hemmaplan 2000 i Sydney.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel 
Australasien var 1908 och 1912 ett gemensamt lag för Australien och Nya Zeeland.

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter

Källor 

Australien i olympiska spelen